Olímpico pode ser:

 Estádio Olímpico Monumental - estádio de futebol em Porto Alegre do clube Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.
 Grêmio Esportivo Olímpico - clube de futebol Grêmio Esportivo Olímpico da cidade catarinense de Blumenau
 Olímpico - relativo aos Jogos Olímpicos ou, em geral, a qualquer tipo de olimpíada, como por exemplo, as Olimpíadas Portuguesas de Matemática ou a Olimpíada Brasileira de Informática

Desambiguação